Whitepay — українська платіжна криптовалютна процесингова компанія, один з елементів централізованої криптовалютної біржі WhiteBIT. Whitepay створила систему для обробки криптовалютних платежів.

Продуктами Whitepay є термінал (POS) для прийому криптоплатежів, платформу для обробки транзакцій, криптовалютний еквайринг та виставлення інвойсів. Наразі на платформі доступно понад 80 валют.

Історія 
Компанія Whitepay була заснована у вересні 2020 року, у Харкові, Україна. CEO компанії є Гліб Удовиченко.

2021 рік 
У вересні 2021 року компанія Whitepay представила свою платформу та брендовані POS (термінали) для обмінних пунктів. У цих обмінних пунктах клієнти можуть обмінювати фізичні фіатні кошти на криптовалюту й отримати чек на обмін.

У грудні 2021 року компанія реалізувала прийом цифрових фіатних валют завдяки онлайн-платежам, а також платежам із банківських карток, що підтримують технологію NFC.

2022 рік 
У лютому 2022 року одразу після військового вторгнення Росії на територію України, команда Whitepay запустила платформу для збору коштів на допомогу постраждалим громадянам, військовим України та медичним установам. Загалом благодійному фонду Whitepay вдалося зібрати 20 млн грн на гуманітарну допомогу та 10 млн грн на допомогу медичним установам та військовим.

У травні Whitepay стала партнером United24 — ініціативи Президента України зі збору коштів на воєнну та гуманітарну підтримку й відбудову України. У рамках цього співробітництва Whitepay забезпечує швидке зарахування криптовалютних внесків на рахунки United24 через власний сервіс криптопроцесингу. За перший тиждень United 24 за допомогою Whitepay змогла зібрати 25 мільйонів доларів.

Усі пожертвування конвертуються у гривню та надходять на офіційні рахунки НБУ. Також компанія забезпечує контроль платежів та їх безпеку. Усі звіти щодо використання коштів можна знайти на сайті United24.

Примітки